Diospyros pseudebenum är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av Ernst Meyer och A. Dc., och fick sitt nu gällande namn av Parm. Diospyros pseudebenum ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
pseudebenum